Cepolidae est le nom de deux familles animales :
 Cepolidae (poissons), une famille de poissons de perciformes
 Cepolidae (gastéropodes), une famille de gastéropodes pulmonés

Homonymie en zoologie
Homonymie de taxons en biologie